Ossi (prezime), često prezime kod iračkih Židova
Ossi (Sardinija), grad na Sardiniji, u oblasti Sassari
Istočni Nijemci, u njemačkom govornom jeziku, naziv za bivše stanovnike DR Njemačke (vidi i Wessi)
Open Source Software Institute
Istočni Frizi, u njemačkom govornom jeziku "Ossi" je naziv i za stanovnike Istočne Frizije, od 1990. s padajućom vodiljom uporabe
Ossi (ime), tradicionalno finsko ime